Максим Анатольевич Сапатьков (род. , Гомель), известный как Макс Лоренс (Max Lorens) — российский и белорусский R’n’B-исполнитель.

Детство и юность 
Максим Сапатьков родился  в Гомеле в семье преподавательницы вокала Ларисы Сергеевны и главного инженера-механика Анатолия Ананьевича Сапатьковых. Максим — младший ребёнок в семье (есть старшая сестра).

В 6 лет пошёл в школу № 46 Гомеля с углублённым изучением французского языка (с 2007 году гимназия № 46, в 2008 году гимназии присвоено имя Блеза Паскаля). Параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Петь начал с раннего детства, но по-настоящему начал увлекаться пением с 13 лет. Также увлекался баскетболом, игрой на музыкальных инструментах, проявлял большие способности к изучению иностранных языков и рисованию. После музыкальной школы сам освоил гитару.

В детском возрасте впервые спел сольно на конкурсе церковных песен в Польше и занял первое место. В подарок получил Библию и календарь, которые бережно хранит до сих пор.

После 9 класса поступил в музыкально-педагогический колледж имени Выготского. С этого времени на протяжении нескольких лет участвовал в различных неудачных музыкальных тандемах и группах. Наиболее продолжительным оказалось участие в группе SlamJam (soul, pop и r’n’b), которое длилось на протяжении 5 лет. Группа принимала участие во всех главных республиканских конкурсах и становилась лауреатом во многих из них. В составе этой же группы Максим попал в Оркестр им. Ю. А. Василевского. Позже, когда группа распалась, Максима Сапатькова пригласили продолжить работу в оркестре в качестве солиста. С этого момента начался профессиональный творческий путь певца.

В 2000 году поступил в Мозырский государственный педагогический университет им. Крупской. Параллельно с учёбой Максим продолжал работать в оркестре, гастролировал вместе с ним, писал песни и набирался музыкального и профессионального сценического опыта.

Проект «Серёга» 
В 2002 году Сапатьков получил гран-при на международном конкурсе молодых исполнителей в Орле. В 2003 году Сапатьков был приглашён для участия в международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске и стал первым белорусским исполнителем, получившим гран-при на этом конкурсе. 

В 2004 году Серёга выпустил альбом Мой двор: Свадьбы и похороны (в России — Спортивные частушки), . Максим принял участие в записи альбома как вокалист и композитор.

Следующие 7 лет Макс Лоренс продолжал работу в составе активно гастролирующего в то время проекта «Серёга». Вместе с рэпером Серёгой он занимался написанием текстов песен, созданием аранжировок, выступал на концертах вместе с ним. Принимал участие в многочисленных популярных шоу и программах: КВН, Званый ужин, Золотой граммофон, Песня года, MTV Russia Music Awards, Фабрика звёзд, новогодние шоу и других.

Сольная карьера 
В 2004 году Серёга и Макс Лоренс (Max Lorens) записали саундтреки к кинофильму «Бой с тенью» — «Завтра будет поздно» («Есть только здесь и сейчас»), «Кинг ринг», «Лебединая».

Свой первый сольный альбом «Танцы под луной» Макс Лоренс (Max Lorens) записал в 2008 году в Берлине, сотрудничая с битмейкерами Германии. На тот момент Макс Лоренс уже имел контракт с King Ring, а его продюсером был рэпер Серёга.

В 2008 году на песню Макса Лоренса «Схожу с ума» режиссёром Игорем Ивановым был снят клип.

В 2009 по совету композитора Игоря Крутого Макс Лоренс подал заявку на участие в конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» и попал на него в качестве конкурсанта от Беларуси. Он стал лауреатом конкурса, получив титул «Most sexy singer» ().

Композиции «Лебединая», «Возле дома твоего», «Схожу с ума» стали хитами и транслировались по многим радиостанциям России. Клип на песню «Лебединая» по случайному стечению обстоятельств так и не был снят.

В 2010 году сотрудничество Макса Лоренса и лейбла King Ring завершилось. После непродолжительной творческой паузы Макс Лоренс несколько изменил направление стиля. Песня «Этой ночью город не спит», записанная ранее совместно с Dj Miller, открыла ему дорогу в клубы. Некоторое время исполнитель работал над созданием танцевальной программы в стиле диско-хаус. В это время началось тесное сотрудничество с российским рэпером St1m. «В данный период я в свободное от гастролей время работаю в студии: создаю аранжировки, пишу тексты и музыку. Сегодня я чувствую себя реализовавшимся сольным исполнителем, и готов не только продолжать творить дальше, но и передавать свой опыт другим».

В 2010 году Макс Лоренс принял участие в экстремальном реалити-шоу «Зачистка», съёмки которого проходили в Аргентине. В 2011 году артист сделал белорускоязычный кавер «» на песню «» для компиляции «Будзьма! Тузін. Перазагрузка-2».

Макс Лоренс сотрудничал с такими отечественными и зарубежными исполнителями, как Серёга, Бьянка, Анюта Славская, Дидюля (отбор на Евровидение 2014), Сацура, Лион, Anggun, St1m, ST, Dj Шевцов и Dj Miller и др.

Дискография 
 2003 — сингл «Загубили Лялю» (в составе проекта «Серёга»);
 2004 — альбом «Мой двор: Свадьбы и похороны» (в России — «Спортивные частушки»);
 2005 — альбом «Дискомалярия» (в составе проекта «Серёга»);
 2008 — альбом «Хроники парнишки с гомельских улиц»;
 2008 — сольный альбом «Танцы под луной»
 2015 — сингл «Лунная дорога» (с Анютой Славской)
 2015 — сингл «Солнце в твоих глазах» (с Анютой Славской)
 2015 — сингл «Кабриолето»
 2016 — сингл «Вагоны»
 2017 — сингл «Притяжение»
 2018 — сингл «Розы»
 2020 — сингл «Не в одной постели»
 2020 — сингл «I’ve Got a Feeling» 
 2020 — сингл «Грустный регги»
 2020 — сингл Бьянка & Макс Лоренс — «Белая Русь»
 2021 — сингл «Окна»- ST1M feat. Макс Лоренс (OST «Аль-Капотня»)
 2021 — сингл Макс Лоренс — «КРОК»
 2021 — сингл Макс Лоренс — «Ты не моя»
 2022 — сингл Макс Лоренс -«Ты не моя» (REMIX)
 2022 — сингл Макс Лоренс & Сергей Лапковский — «Послание сыну»

Видеография 
 2003 — клип на песню «Кукла» (в составе проекта «Серёга»);
 2005 — клип на песню «King Ring» (в составе проекта «Серёга»);
 2006 — клип на песню «Возле дома твоего» (в составе проекта «Серёга»);
 2007 — клип на песню «Миллион долларов США» (в составе проекта «Серёга»);
 2007 — клип на песню «Изо всей силы» (совместно с St1m);
 2015 — клип на песню «Лунная дорога» (с Анютой Славской)
 2015 — клип на песню «Кабриолето»
 2016 — клип на песню «Солнце в твоих глазах» (с Анютой Славской)
 2018 — клип на песню «Розы»
 2021 — клип на песню «КРОК»

Примечания

Ссылки 
 https://vk.com/maxlorens_real_i_am
 https://www.facebook.com/max.lorens.real
 https://www.instagram.com/max_lorens_official/
 https://www.youtube.com/musicalityst
 Макс Лоренс Spotify

Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители KingRing